GSOR steht für:
 Generalized Successive Over-relaxation Method, iterative Lösungsmethode der Numerischen Mathematik, siehe SOR-Verfahren
 Genetic Stocks - ORyza
 Georgia Sex Offender Registry
 Good Sense Of Rhythm
 GSOR, neben IHRC eines von zwei Reporting Marks der Association of American Railroads für die Indiana Hi-Rail Corporation
 Große Sozialistische Oktoberrevolution

Gsor